Jean Fontaine peut désigner :

Littérature 
 Jean Fontaine-Malherbe (1740-1780), écrivain français ;
 Jean Fontaine (né en 1958), écrivain québécois ;

Cinéma, télévision et radio 
 Jean Fontaine (1920-2001), animateur de radio ;
 Jean Fontaine, pseudonyme de l'acteur québécois Phil Desjardins (1896-1989) ;
 Jean Fontaine (1929-2011), comédien, adaptateur et directeur artistique de doublage québécois  ;

Divers 
 Jean Fontaine (1922-2014), homme politique réunionnais ;
 Jean Fontaine (1936-2021), missionnaire français d'Afrique qui a écrit une série d'ouvrages sur la littérature arabe.

Voir aussi 
 Jean de La Fontaine
 Joan Fontaine